Bahia – stato del Brasile
Esporte Clube Bahia – società di calcio di Salvador
Bahia – genere di piante della famiglia delle Asteraceae
Bahia – album discografico di John Coltrane del 1965
Bahia - libro di Jorge Amado del 1945